Казачкова — женская форма фамилии . Казачкова, Елена Николаевна (род. 1988) — российская спортсменка (корфбол).
 Казачкова, Наталия Владимировна (род. 1972) — российский государственный деятель.